Corbi se poate referi la:

Corvus un gen taxonomic de păsări din care fac parte corbii și ciorile

Localități în România 
 Corbi, Argeș, localitate în județul Argeș , reședința comunei cu același nume
 Corbi, Brașov, sat în județul Brașov 
 Corbii Mari, Dâmbovița, comună în județul Dâmbovița , reședința comunei cu același nume
 Corbii din Vale, Vâlcea, sat în județul Vâlcea

Altele 
 Mănăstirea Corbii de Piatră
 Izvorul de la Corbii Ciungi

Vezi și 
Corbu
Corbeni
Corbești
Corbeanca

Toponime românești